

Patronyme 

 Chris Hemsworth (1983-), acteur australien ;
 Liam Hemsworth (1990-), acteur australien, frère cadet du précité ;
 Luke Hemsworth (1980-), acteur australien, frère aîné des deux précités.

Toponyme 

 Hemsworth, circonscription anglaise située dans le West Yorkshire ;
 Hemsworth, ville située en Angleterre.